El Campillo (Huelva), un municipi de la província de Huelva a la comunitat autònoma de Andalusia.
 El Campillo (Valladolid), un municipi de la província de Valladolid a la comunitat autònoma de Castella i Lleó.
 El Campillo de la Jara, un municipi de la província de Toledo a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa.